Breitenweg ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Breitenweg (Bergisch Gladbach), ein Ortsteil von Bergisch Gladbach, Nordrhein-Westfalen
 Hochstraße Breitenweg, eine Straße in Bremen